Voici la liste des  classés par nombre décroissant de communes au  :

Notes et références

Articles connexes 
 Densité de population
 Département français
 Départements français classés par population et superficie

Liste en rapport avec la France
Commune en France